Крейсера проекта 68-К, по классификации НАТО — класс «Чапаев». Предназначены для действий в составе эскадры, вывода лёгких сил в атаку, поддержки корабельного дозора и разведки, а также охраны эскадры от лёгких сил противника.

История

Проектирование 
Тактико-техническое задание (ТТЗ) на проектирование нового КРЛ разработано с учётом изменившейся военно-морской доктрины СССР, определяющей основные боевые задачи для КРЛ в условиях океанского военного театра. Значительное влияние на условия ТТЗ оказали специально созданные для КРЛ, новейшие по тому времени, артиллерийские установки главного и вспомогательного калибров. При стандартном водоизмещении — 8000—8300 тонн, определён состав вооружения: три трёхорудийные башенные установки типа МК-5, для 152-мм орудий главного калибра, типа Б-38; четыре двухорудийные башенные установки, типа Б-54, для 100-мм универсальных орудий вспомогательного калибра; шесть спаренных 37-мм зенитных установок типа 66-К. Толщины бортовой брони — 100 мм, палубы — 50 мм, определены с учётом обеспечения защиты корабля от попадания 152-мм снарядов на дистанции 50—120 кбт., в целях расширения района свободного маневрирования, в пределах дистанций, когда бронебойные снаряды противника ещё не пробивают броню корпуса. Скорость — 35 узлов. По сравнению с предшествующим проектом «26-бис»: усилена броневая защита, увеличены дальность плавания и автономность — в соответствии с условиями Северного и Тихоокеанского театров. Состав и компоновка энергетической установки определены аналогичными крейсерам предшествующего проекта «26-бис».

Разработку проекта начали в ленинградском ЦКБ-17 в 1938 году, а технический проект утвердили постановлением КО при СНК СССР от 13 июля 1939 года.

Разработка эскизного проекта (на основании ТТЗ), была официально начата в 1938 году, ЦКБ-17 (город Ленинград). Фактически, к предварительной разработке проекта нового типа КРЛ («океанский тип»), коллектив конструкторов во главе с А. И. Масловым, приступил ещё в период постройки КРЛ типа «Максим Горький» (пр. 26-бис). Осуществление эскизного проекта КРЛ океанского типа стало возможным благодаря применению артиллерийских установок главного калибра 152-мм, которые по сравнению с установками калибром 180-мм применяемыми в предшествующих проектах, имели меньшие массово-габаритные характеристики, что в сочетании с незначительным увеличением главных размерений корпуса, позволило: усилить броневую защиту, увеличить максимальный запас топлива и улучшить условия обитаемости. В целях повышения экономичности унифицированных паротурбинных двигателей их максимальная мощность была незначительно снижена — в ущерб максимальной скорости. В разработке технического проекта, под шифром «68», участвовали известные судостроители Н. Н. Исанин, А. С. Савичев, Н. А. Киселёв, Г. А. Гасанов и другие… В ходе проектирования, расчётное водоизмещение возросло с 8300 до 9500 тонн. В этой связи, руководство ВМС сочло вооружение в варианте ТТЗ, для крейсера таких размеров недостаточным и потребовало его усилить установкой четвёртой кормовой башни главного калибра. В соответствии с техническим проектом КРЛ, под шифром «68», утверждённым Постановлением КО при СНК СССР от 13 июля 1939 года, корабль, при стандартном водоизмещении — 10 620 тонн, нормальном — 13 330 тонн, должен был иметь: наибольшую длину — 199 метров, ширину — 18,7 метров, осадку при нормальном водоизмещении — 5,9 метров, метацентрическую высоту — 0,89 м.

Конструкция

Энергетическая установка 
Корабельная котлотурбинная энергетическая установка, занимала восемь отсеков средней части корпуса, располагаясь двумя автономными эшелонами, включала: 6 главных водотрубных котла типа КВ-68; два главных турбозубчатых агрегата (ГТЗА) типа ТВ-7 общей мощностью 110 000 л. с.; вспомогательные механизмы, устройства, трубопроводы и системы.

Бронирование 
Система основного бронирования, по сравнению с предшествующим проектом «26-бис» (ЛКР типа «Максим Горький»), усилена в целях расширения района свободного маневрирования, в пределах дистанций, когда бронебойные снаряды противника ещё не пробивают броню корпуса: бортовой броневой пояс толщиной — 100 мм (вместо 70 мм); траверзы: носовой — 120 мм и кормовой — 100 мм (вместо 70 мм); барбеты главной артиллерии — 130 мм (вместо 70 мм). Кроме того, ходовая рубка защищена противопульной бронёй, толщиной — 10-мм. Вес брони — 22 % от стандартного водоизмещения — около 2910 т, что в 1,85
раз больше, чем на американском «Кливленде».

Конструктивной подводной защиты не предусматривалось (за исключением двойного дна), поперечные переборки делили корпус на 23 главных водонепроницаемых отсека.

Вооружение 
Утверждённый состав вооружения: четыре артиллерийские установки главного калибра, типа МК-5, четыре установки вспомогательного калибра, типа Б-54, шесть спаренных зенитных установок типа 66-К, и четыре спаренные 12,7-мм пулеметные установки. Торпедное вооружение: два трёхтрубных 533-мм ТА; авиационное вооружение: одна катапульта и два гидросамолёта КОР-2 (разведчик-корректировщик).

В боезапас 152-мм орудий входили снаряды бронебойные, полубронебойные, осколочно-фугасные (все весом 55 кг) с содержанием ВВ (A-IX-2, тротил) от 2 % (бронебойные) до (тротил, аммотол) 11,4 % (осколочно-фугасные), максимальная дальность стрельбы — , осветительные парашютные (48,5 кг) и дистанционные гранаты (54,23 кг).

Согласно десятилетнему плану строительства кораблей для РКВМФ (в соответствии с программой развития морского и океанского флотов), до конца 1947 года планировалось заложить двадцать шесть КРЛ пр.68, в том числе 17 единиц по пятилетнему плану военного судостроения на период 1938—1942 годов. Фактически была произведена закладка только семи крейсеров на стапелях заводов в Ленинграде и Николаеве. Кроме этого, пять крейсеров планировалось заложить на советских верфях в августе-декабре 1941 года (четырём из них уже были присвоены названия) и столько же в 1942 году, но с началом Великой Отечественной войны новых закладок было решено не производить.
Что же касается 100-мм зенитных орудий, то их данные соответствовали или превосходили американские и английские предвоенные артсистемы. 37-мм зенитка была аналогична «бофорсу» по ТТХ.
 Этапы строительства кораблей проекта 68

Основные тактико-технические элементы 
 Размеры
 Длина наиб. — 199 метр.
 Ширина наиб. — 18,7 метра.
 Осадка габ. — 6,9 метра.
 Водоизмещение:
 стандартное — 11130 тонн;
 полное — 14100 тонн.
 Запас хода — 6300 миль.

 Скорость хода
 Полная — 33,5 узел (более 56 км/ч).
 Оперативно-экономическая — 17,3 узла (более 31 км/ч)

 Экипаж
 офицеры / мичмана/ старшины / матросы 60/75/154/768 — 1057…1184 человек.

 Вооружение
 Артиллерийское: 12 (4×3) × 152-мм (орудия Б-38 в башенных установках МК-5); 8 (4×2) × 100-мм (Б-54).
 Зенитное артиллерийское: 28 × 37 мм (66-К).
 Торпедное — 2 × 5 — 533-мм (ПТА-53-68).
 Мины — 68 (может нести мины на верхней палубе).

 Энергетическая установка
Котлотурбинная энергетическая установка, в состав которой входит:
 шесть главных паровых котлов КВ-68;
 два главных турбозубчатых агрегата (ГТЗА) типа ТВ-7;
 четыре турбогенератора по 300 кВт, два дизель-генератора по 250 кВт.
Общая мощность, л. с. (кВт) — 124 600 (91 580).

 Радиотехническое вооружение
 РЛС общего обнаружения — «Гюйс»
 РЛС обнаружения НЦ — 2 × «Риф»
 ГАС — «Тамир-5Н»
 РЛС управления огнём:
 2 × «Залп» для АУ ГК
 2 × «Якорь» (в составе СПН-500) для универсальных АУ
 командно-дальномерные посты:
 2 × КДП2-8-III для артиллерии ГК
 2 × СПН-500 для универсальных АУ
 РЛС госопознавания — «Факел-МО / МЗ»
Кроме того, проект содержит ряд качеств, не измеряемых обычными показателями, как количество и калибр орудий, толщины бронирования, скорости хода и др. (требования к погребам, углам обстрела артиллерии, химзащите, связи, насыщенности электрооборудованием и т. д.). Это позволяет сделать вывод, что КРЛ пр. 68 будет, безусловно, сильнее всех КРЛ иностранных флотов, вооруженных 152-мм артиллерией, и сможет успешно вести бой также и с легкобронированными тяжелыми крейсерами «вашингтонского» типа.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Крейсера проекта 68-k «Чапаев» на сайте «АТРИНА» • Боевые корабли СССР и России • 1945—2005 гг.
 Крейсера проекта 68-k «Чапаев» на сайте «Энциклопедия кораблей».

Крейсера проекта 68-К